Dit is een lijst van de geopende en geplande metrostations van de metro van Rome. Sinds 12 mei 2018 zijn 73 stations in gebruik en nog twee in aanbouw. De bouw van lijn D is in 2012 opgeschort.